

Особи 
 Жоашен дю Белле (1522–1560) — французький поет.

Муніципалітети 
 Белле () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Белле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен

Див. також 
 Белль